Het WTA-tennistoernooi van Suzhou (officieel Caoxijiu Suzhou Ladies Open) van 2013 vond plaats van 5 tot en met 10 augustus 2013 in de Chinese stad Suzhou. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
De titel in het enkelspel ging naar de Israëlische Shahar Peer, die in de finale afrekende met de Chinese Zheng Saisai (6–2, 2–6, 6–3). De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde.

In het dubbelspel deed de Nederlandse het beter: het koppel Tímea Babos / Michaëlla Krajicek wist niet alleen de finale te bereiken, maar ook de zege naar zich toe te trekken, ten koste van Han Xinyun en Eri Hozumi (6–2, 6–2).

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Suzhou 2013
Suzhou